Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 2005, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Mark Knowles e Daniel Nestor che hanno battuto in finale Martín García e Luis Horna 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Mark Knowles /  Daniel Nestor (campioni)
 Assente

 Jordan Kerr /  Graydon Oliver (primo turno)
 Rick Leach /  Travis Parrott (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 2005